Reuland (luks. Reiland) – małe miasteczko w centralnym Luksemburgu, w gminie Heffingen. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 188 osób.

Miasta w Luksemburgu